Mariankowo peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Mariankowo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Mariankowo, une localité de la voïvodie de Poméranie occidentale.